Edgar Jiménez Lugo (San Diego, California 1996, Estados Unidos) conocido como «El Ponchis» o «El Niño Sicario» fue un criminal que perteneció al cártel de pacífico sur.

Biografía 
Edgar Jiménez Lugo nació en San Diego, California, Estados Unidos. A los 5 años fue separado de su madre y desde entonces vivía en las calles. Junto a sus hermanas inició ayudándolas a deshacerse de los cadáveres.

Su vida criminal la inició a los 11 años con el asalto a un negocio, fue detenido pero quedó en libertad por ser menor de edad. De vuelta en las calles, fue levantado por el Cártel del Pacífico Sur, quien lo agregó a sus filas de sicarios. Incursionó en el mundo del narcotráfico con la tortura y el asesinato, según su propia versión, degollaba a los rivales bajo la influencia de las drogas.

Detención 
En el 2010, fue detenido en el Aeropuerto Mariano Matamoros  por elementos del  21/o. Batallón de infantería unidad operativa del ejército mexicano bajo el mando del Coronel de Infantería Jose Guadalupe Arias Agredano que destruyo al cartel del pacífico sur, cuando intentaba viajar a Tijuana y después a San Diego. Jiménez confesó sus crímenes, pero fue liberado en 2013 al no cumplir con la edad mínima para ser recluido en el reclusorio para menores. Al quedar en libertad, se trasladó a Tijuana donde buscó ingresar a Estados Unidos para reencontrarse con su familia.

Referencias 

Narcotraficantes de Estados Unidos
Narcotraficantes de México
Criminales